In Nuova Zelanda ci sono due monti e due coni vulcanici chiamati monte Hikurangi: 

 Monte Hikurangi, vicino Gisborne
 Monte Hikurangi, nella regione del Northland
 Hikurangi, un cono vulcanico vicino a Hikurangi, nel Northland
 Hikurangi, un cono nei pressi di Taumarunui